Никифо́рос Вретта́кос (; , Лакония — , ) — греческий поэт.

Биография 
Из бедной крестьянской семьи. Окончил гимназию. Поступил в университет в Афинах. Окончить университет не удалось из-за отсутствия средств. Работал на заводе. Был муниципальным служащим. Участвовал в греко-итальянской войне 1940—1941 гг. Опубликовал сборники стихов «Под тенью и светом» (1929), «Гримасы человека» (1935). В годы Сопротивления создал поэмы «Героическая симфония» (1944), «33 дня» (1945).
В послевоенный период опубликовал сборники: «Книга Маргариты» (1949), «Плумица» (1952), «Стихотворения 1929—1951» (1955). В 1954 году вышла в свет поэма «Письмо Роберту Оппенгеймеру». В 1961 году книга стихов «Глубина мира» (1961). Книга «Один из двух миров» (1958) посвящена СССР, который Вреттакос посетил в 1957. Дважды — в 1940 и в 1956 гг. — поэту присуждалась Государственная премия. Во время военной диктатуры (1967—1974) жил в эмиграции в странах Европы . В 1987 году стал академиком Афинской академии наук. Стихи Вреттакоса переведены на многие языки мира. На русский язык его стихи переводили М. Ваксмахер, Ю. Вронский, М. Кудинова, П. Грушко, С. Ильинская.

Сочинения 
 Brettákos N., Ekloge. — Athena, 1964;
 Brettákos N., Níkos Kazantákes. — Athenai, 1960.
 Τά ποιήματα (Tria Phylla, Athens, 1991) 3 vols.

В рус. пер 
 Стихи. Новый мир. 1959. № 4.
 Стихи. Перевод Александра Янова. Иностранная литература. 1959. № 11.
 Лирика. Составитель и автор предисловия Петрос Антеос. — , 1962. — 95 с.
 Стихи. Перевод Юрия Кожевникова. Иностранная литература. 1997. № 2.
 Вреттакос Н. Антология греческой поэзии. Издательство URSS 1999. — 280 с. ISBN 5-88417-196-X
 Вреттакос Н. Антология греческой поэзии. Издательство URSS 2005. — 280 с. ISBN 5884172362

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. № 1. С.1056-1057.
 Κελεσίδου Άννα, «Ο πανανθρωπισμός του Νικηφόρου Βρεττάκου», Παρνασσός 31 (1989), 403—414.

Поэты Греции
Греческие поэты
Члены Афинской академии
Лауреаты премии Афинской академии